Орешак — название населённых пунктов в Болгарии:

 Орешак — село в Варненской области.
 Орешак — село в Ловечской области.